My Horse Likes You — второй студийный альбом инди-панк группы Bonaparte, которой руководит швейцарский музыкант Тобиас Юндт. Альбом вышел 6 июня 2010 года, через лейбл Staatsakt.

История записи 
Как и в случае с альбомом Too Much, фронтмен группы Тобис Юндт всю музыку и тексты написал сам. В качестве студии, он использовал свою квартиру. Песню «Orangutang» Юндт записывал вместе с музыкальным дуэтом из Берлина Modeselektor.

Список композиций

Особенности изданий 
 В CD версии, есть скрытый трек; после песни «The End», идет минута тишины, а потом песня, которая играет 3:28.
 Винил версия содержит растянутую версию песни «Ouverture» (3:52), а в песню «The End» включена песня «This War» (4:37).
 В iTunes Store, песня написана как «Technologiya», также есть видео «Computer in Love».

Примечания 

Альбомы Bonaparte